Отборочные игры чемпионата Европы по футболу 2000 года проходили в 1998—1999 годах. 49 стран (добавились Босния и Герцеговина, Андорра и возвратилась Югославия), среди которых — 10 стран бывшего СССР были разделены на девять групп. Они играли каждая с каждой по два раза (в гостях и дома). Победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места в группах, получали путёвки. Остальные 8 команд, занявшие в группах вторые места, встречались в стыковых матчах УЕФА, и в каждой паре определялся обладатель путёвки. Сборная Бельгии и сборная Нидерландов как хозяева чемпионата получили путёвки автоматически.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка отборочных групп состоялась 18 января 1998 года в Генте. Действующий чемпион Европы Германия получила автоматический посев в первой корзине. Остальные сборные распределялись по корзинам в зависимости от коэффициентов, набранных по итогам отбора на Евро-1996 и отбора на ЧМ-1998. Франция являлась принимающей стороной ЧМ-1998, у них учтён коэффициент только по итогам отбора на Евро-96. Англия являлась принимающей стороной Евро-96, у них учтён коэффициент только по итогам отбора на ЧМ-1998. Также только коэффициенты ЧМ учтены у Югославии (не участвовала в отборе на Евро-96 из-за санкций ООН) и Боснии и Герцеговины (дебютанты чемпионата Европы). Впервые в отборе участвовала сборная Андорры.

Условные обозначения:
 жирным выделены сборные, досрочно вышедшие на Евро, победив в отборочной группе либо став лучшей среди занявших вторые места;
 жирным курсивом выделены сборные, выигравшие стыковые матчи;
 курсивом выделены сборные, проигравшие стыковые матчи и не вышедшие на Евро.

Правила распределения мест 
Если две или более сборные набирали одинаковое количество очков, применялись следующие правила для определения мест:
 Большее количество очков, набранных в матчах между собой
 Лучшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой
 Большее число мячей, забитых на выезде, в матчах между собой
 Лучшая разница мячей по итогам всех матчей группы
 Большее число мячей, забитых на выезде, по итогам всех матчей группы
 Показатели Fair Play

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Отбор лучших 
Лучшая из команд, занявших в группах вторые места, получала путёвку. Для определения лучшей команды учитывались результаты игр с командами, занявшими первые, третьи и четвёртые места. После определения лучшей команды оставшиеся восемь сборных в парах определяли обладателей ещё четырёх путёвок.

 получила путёвку,  уступила ей по разнице мячей.

Стыковые матчи 

В стыковых матчах встречались команды, занявшие в своих отборочных группах вторые места (лучшая из них — сборная Португалии — получила путёвку без стыковых матчей). Встречи проходили 13 и 17 ноября 1999 года. В результате были определены 4 сборные, прошедшие на Чемпионат Европы 2000 года — это сборная Турции, сборная Словении, сборная Дании и сборная Англии.

Сборная Англии получила путёвку по сумме двух матчей (2—1)

Сборная Дании получила путёвку по сумме двух матчей (8—0)

Сборная Словении получила путёвку по сумме двух матчей (3—2)

Сборная Турции при ничейном счёте по сумме двух матчей (1—1) получила путёвку, забив больше мячей в гостях

Лучший бомбардир 
11 голов

 Рауль Гонсалес

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF

Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году
Отборочный турнир